Паклино — деревня в Псковском районе Псковской области России. Входит в состав Писковичской волости.

Деревня расположена в 9 км от центра города Пскова на левом берегу реки Пскова.

Численность населения по состоянию на 2000 год составляла 10 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района